Lawrence Doherty, detentore del titolo, ha battuto nel challenge round Frank Riseley 6-1 7-5 8-6.

Tabellone

Challenge Round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1904